

Patronyme 

 Alban Moga (né en 1923),  joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Pierre Moga (né en 1947), homme politique français.

Autres 
 abréviation de modan gāru, modern girl, en japonais.
 MOGA est un des quatre systèmes de graphie de la langue gallo, en Bretagne.